Епархия Мачикеса () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Мачикес, Венесуэла. Епархия Мачикеса входит в митрополию Маракайбо. Кафедральным собором епархии Мачикеса является церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.

История 
26 мая 1943 года Папа Римский Пий XII издал буллу «Zuliensis Dioeceseos», которой учредил апостольский викариат Мачикеса, выделив его из епархии Сулии (сегодня — архиепархия Маракайбо).

9 апреля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI издал буллу «Cum Vicariatus», которой преобразовал апостольский викариат Мачикеса в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Анхель Туррадо Морено, O.F.M.Cap. (4.09.1944 — январь 1954);
 епископ Мигель Сатурнино Ауррекоэчеа Паласиос, O.F.M.Cap. (19.12.1955 — 10.03.1986);
 епископ Агустин Ромуальдо Альварес Родригес, O.F.M.Cap. (10.03.1986 — 7.10.1995);
 епископ Рамиро Диас Санчес, O.M.I. (24.01.1997 — 9.04.2011);
 епископ Хесус Альфонсо Герреро Контрерас, O.F.M.Cap. (с 9 апреля 2011 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла «Zuliensis Dioeceseos», AAS 36 (1944), стр. 41 
 Булла «Cum Vicariatus»

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 

Католические епархии Венесуэлы